

Тімірязєвський район — адміністративний район, Північно-Казахстанська область

Тімірязєвський район — муніципальний район міста Москва